DZM steht für:
 Drehzahlmesser
 Deutsches Zeitungsmuseum
 Donauschwäbisches Zentralmuseum
 Deutsche Zeltmission, ein christliches Missionswerk
 Diabetes Zentrum Mergentheim

DZM